Rousse bezeichnet folgende Orte:

 La Rousse (Monaco), ein Stadtbezirk im Fürstentum Monaco
 Russe (Stadt), eine Stadt in Bulgarien
 L’Île-Rousse, eine Hafenstadt in Frankreich
 La Croix-Rousse, ein Hügel und ein Stadtteil in Frankreich

Rousse ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Rousse (1817–1906), französischer Rechtsanwalt
 Frank Rousse (vor 1897–1917), englischer Küstenmaler
 Marion Rousse (* 1991), französische Radrennfahrerin